'''Viljem I. je ime več vladarjev:

 Viljem I. Akvitanski († 918), akvitanski vojvoda
 Viljem I. Normandijski († 942), normandijski vojvoda
 Viljem Osvajalec, normandijski vojvoda in angleški kralj
 Viljem I. Siciljski (†1166), siciljski kralj
 Viljem I. Škotski (1142–1214), škotski kralj
 Viljem I. Oranski (1533–1584), ustanovitelj Nizozemske 
 Viljem I. Nizozemski (1772–1843), nizozemski kralj
 Viljem I. Württemberški (1772–1843), württemberški kralj
 Viljem I. Nemški 1797–1888), pruski kralj in nemški cesar